Trent (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Trent (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
Trent (rivier), een rivier in Engeland
Trent (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Landerd
Trent (Rügen), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Trent (South Dakota), een plaats in de staat South Dakota in de Verenigde Staten
Trent (Texas), een plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten
Trent (stripreeks), een stripverhaal
Rolls-Royce Trent, een serie vliegtuigmotoren voor verkeersvliegtuigen
vroeger ook gebruikte benaming voor Trente (stad)